Кедровка — деревня в Шалинском городском округе Свердловской области.

География 
Деревня Кедровка муниципального образования «Шалинского городского округа» расположена в 40 километрах к северо-западу от посёлка Шаля (по автотрассе – 76 километров), в лесной местности, на правом берегу реки Сылва, в устье правого притока реки Кедровка.

Население

Примечания 

Населённые пункты Шалинского городского округа